Long Term Evolution – standard przesyłu danych w telefonii komórkowej
 Liquid Tension Experiment – amerykańska grupa muzyczna
 London Tests of English – testy językowe
 LTE International Airways – hiszpańskie linie lotnicze